Alstroemeriaceae este o familie de plante cu flori, ce conține aproximativ 250 de specii (conform Catalogue of Life) grupate în trei sau patru genuri, native din America, din America Centrală și până în sudul Americii de Sud.

Clasificare
Tribul Alstroemerieae
Alstroemeria
Bomarea
Tribul Luzuriageae
Drymophila
Luzuriaga

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

 
Liliales